Софийск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Софийск — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Софийск — посёлок в Верхнебуреинском районе Хабаровского края
 Софийск — село в Ульчском районе Хабаровского края.